Название Мормо́нская война́ () может относиться к одному из следующих конфликтов:

 Мормонская война в Миссури — конфликт между мормонами и их соседями на северо-западе штата Миссури в 1838 году.
 Мормонская война в Иллинойсе — конфликт между мормонами и их соседями в западном Иллинойсе в 1844—1846 годах.
 Мормонская война, или Ютская война, — конфликт между мормонами и федеральным правительством США на территории штата Юта в 1857—1858 годах.

См. также 
 Легион Наву